Jméno a příjmení Soslan Džanajev se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Soslan Džanajev (*1987) — profesionální fotbalista
Soslan Džanajev (*1987) — zápasník-judista
Soslan Džanajev (*1996) — zápasník-judista